Ле́верн Энн МакДо́ннелл (; 27 июня 1963 — 15 марта 2013, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийская актриса и кинопродюсер.

Биография 
Леверн Энн МакДоннелл родилась 27 июня 1963 года.

Леверн провела три года в качестве члена молодёжного театра танца «Energy Connection» в Аделаиде (штат Южная Австралия, Австралия), до тех пор пока она не поступила в «Национальный институт драматического искусства» в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия), который она окончила в 1985 году.

Карьера 
В 1982—2009 года Леверн сыграла в 27-ми фильмах и телесериалах. В последние несколько лет жизни МакДоннелл мало снималась, а в итоге и перестала вообще из-за проблем со здоровьем.

В 1997 году Леверн помогла при съёмках фильма «Последний из Райанов».

В 2008 году Леверн спродюсировала фильм «», в котором она также сыграла роль Джины Старрок.

Смерть 
49-летняя Леверн скончалась 15 марта 2013 года после продолжительной борьбы с раком в Мельбурне (штат Виктория, Австралия). В 2014 вышел посмертный документальный фильм о жизни и смерти Леверн МакДоннелл «All in Her Stride» режиссёра Фионы Кокрейн, в котором она выступила  сопродюсером.

Избранная фильмография 
актриса

продюсер
  — «» / Four of a Kind

член дополнительной группы
  — «Последний из Райанов» / The Last of the Ryans

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Леверн МакДоннелл
 

Умершие от рака
Выпускники Национального института драматического искусства